Triton, a Neptunusz hetedik és legnagyobb holdja
 Tritón, félig ember, félig hal tengeri istenség
Triton, magyar férfikeresztnév
 Triton magyar együttes
 triton: három nem  szomszédos hangból álló hangsor
 tritónusz: hat félhanglépés távolságú hangköz
 Triton, a Frontex migráció-korlátozó közös művelete
 Triton király, Disney-filmek (A kis hableány,  A kis hableány 2., A kis hableány 3.) szereplője